Droese ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Droese (1817–1891), deutscher Missionar und Übersetzer
 Felix Droese (* 1950), deutscher Künstler
 Irmel Droese (* 1943), deutsche Künstlerin
 Lotte Bingmann-Droese (1902–1963), deutsche Malerin
 Margitta Droese (* 1952), deutsche Leichtathletin, siehe Margitta Pufe
 Michael Droese (* 1952), deutscher Leichtathlet
 Siegbert Droese (* 1969), deutscher Politiker (AfD)
 Sigismund Droese (1822–1891), deutscher Richter und Parlamentarier
 Uwe Droese (* 1965), deutscher Politiker, Landtagsabgeordneter (FDP)

Siehe auch: 

 Dröse